Kaledon — пауэр-метал-группа из Италии. Они получили наибольшую известность среди метал-фанов через интернет после выхода видео на их песню «The New Kingdom».

Состав
 Alex Mele – гитара
 Claudio Conti – вокал
 Tommy Nemesio – гитара
 Daniele Fuligni – клавишные
 Paolo Lezziroli – бас-гитара
 David Folchitto – ударные

Дискография 
Spirit of the dragon I (Demo, 1999)
Spirit of the Dragon II (Demo, 1999)
God Says Yes I (Demo, 2000)
God Says Yes II ( Demo, 2001)
Legend Of The Forgotten Reign – Chapter I: The Destruction (2002)
Legend Of The Forgotten Reign – Chapter II: The King's Rescue (2003)
Legend Of The Forgotten Reign – Chapter III: The Way of the Light (2005)
Legend Of The Forgotten Reign – Chapter IV: Twilight of the Gods (2006)
Legend Of The Forgotten Reign – Chapter V: A New Era Begins (2008)
Legend Of The Forgotten Reign – Chapter VI: The Last Night On The Battlefield (2010)
Mightiest Hits (2012)
Altor: The King's Blacksmith (2013)
Antillius: The King of the Light (2014)
Carnagus - Emperor of the Darkness (2017)

Ссылки 
 Официальный сайт на финском языке 
Официальный сайт на французском языке
Kaledon на Encyclopaedia Metallum 

Рок-группы Италии
Христианские музыкальные группы
Пауэр-метал-группы Италии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Секстеты